Бесе́дин () — русская фамилия. Известна с XVII века как дворянская фамилия Курской губернии. Известные носители:
 Беседин, Александр Васильевич (1913—1944) — Герой Советского Союза.
 
 Беседин, Артём Юрьевич (род. 1996) — украинский футболист.
 Беседин, Аскольд Николаевич (1934—2009) — советский эстрадный и камерный исполнитель.
 Беседин, Василий Степанович (1918—1989) — советский работник сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда.
 Беседин, Виктор Андреевич (1925—1992) — советский эстрадный певец.
 
 Беседин, Константин Алексеевич (1902—1938) — русский советский поэт, инженер.
 
 Беседин, Олег Александрович (род. 1974) — кинорежиссёр и сценарист, продюсер, оператор.
 Беседин, Платон Сергеевич (род. 1985) — русский писатель и литературный критик, публицист, колумнист.
 Беседин, Станислав Алексеевич (род. 1986) — украинский автогонщик.

Примечания